Caubous kan syfta på:
 Caubous, Haute-Garonne
 Caubous, Hautes-Pyrénées